Il termine Koponen può riferirsi a:

Persone
 Aarne Koponen – drammaturgo finlandese (1896-1970)
 Aulis Koponen – calciatore finlandese (1906-1978)
 Erkki Koponen – pittore e velocista finlandese (1899-1996)
 Petteri Koponen – cestista finlandese (1988-  )
 Seppo Koponen – aracnologo finlandese (1944-  )
 Suvi Koponen – modella finlandese (1988-  )